Авде́енко — русская и украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Авдеенко, Геннадий Валентинович (род. 1963) — советский и украинский легкоатлет, олимпийский чемпион.
 Авдеенко, Дмитрий Владимирович (род. 1976) — игрок «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной Совы».
 Авдеенко, Евгений Андреевич (1952—2014) — русский православный мыслитель, богослов, переводчик, педагог.
 Авдеенко, Людмила Степановна (род. 1963) — советская легкоатлетка.
 Авдеенко, Михаил Ильич (род. 1933) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Авдеенко, Пётр Петрович (1901—1956) — военачальник Советской Армии, генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Авдеенко, Сергей Иванович (род. 1952) — украинский писатель, журналист и краевед.
 Авдеенко, Юрий Петрович (род. 1962) — советский и украинский футболист, украинский арбитр.

См. также 
 Овдеенко